Эстес (Estes) — фамилия.

Известные носители:
 Эстес, Евгения Викторовна (род. 1975) — российская волейболистка.
 Эстес, Кларисса Пинкола (род. 1945) — американский психоаналитик юнгианской школы.
 Эстес, Ричард (род. 1932) — американский художник.
 Эстес, Роб (род. 1965) — американский актёр.
 Эстес, Рон (род. 1956) — американский политик.
 Эстес, Слипи Джон (род. 1899 — ум. 1977) — американский блюзовый певец и гитарист.

См. также 
 Эсте